În sensul larg, un depozit este un loc în care sunt depozitate lucruri. În funcție de domeniu, termenul dat poate avea mai multe înțelesuri, precum:
depozit bancar – sumă de bani depusă la dobândă spre păstare într-o bancă
depozit – termen din geologie
depozit (în engleză repository) – termen din informatică
Depozit de mărfuri